

Wydarzenia

Urodzili się 
 Fazang - chiński mnich i filozof buddyjski, trzeci patriarcha szkoły huayan (zm. 712)

643